Villarmentero de Esgueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarmentero de Esgueva (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villarmentero de Esgueva (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar